Amphoe Bang Sai (Thai: , Aussprache: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) im südlichen Teil der Provinz Ayutthaya („Provinz Phra Nakhon Si Ayutthaya“). Die Provinz Ayutthaya liegt in der Zentralregion von Thailand.

Es gibt einen weiteren Landkreis Bang Sai in der Provinz Ayutthaya, dessen Name zwar in der gleichen Schreibweise romanisiert ist, jedoch ist die thailändische Schreibweise unterschiedlich ().

Geographie 
Benachbarte Landkreise (von Norden im Uhrzeigersinn): die Amphoe Bang Ban, Phra Nakhon Si Ayutthaya und Bang Pa-in der Provinz Ayutthaya, Amphoe Sam Khok der Provinz Pathum Thani sowie die Amphoe Lat Bua Luang und Sena wiederum in Ayutthaya.

Geschichte 
Die Geschichte des Kreises geht zurück auf Khwaeng Sena Noi, der 1898 in ein Amphoe umgeformt wurde. Im Jahr 1923 wurde er in Ratchakhram umbenannt entsprechend dem zentralen Tambon. Da 1925 die Verwaltung in den Tambon Bang Sai verlegt wurde, wurde 1939 dieser Name übernommen.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Bang Sai ist in 23 Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 136 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung 
Es gibt zwei Kommunen mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Bang Sai (Thai: ) bestehend aus den kompletten Tambon Bang Sai, Bang Phli und den Teilen der Tambon Mai Tra, Ban Ko.
 Ratchakhram (Thai: ) bestehend aus den kompletten Tambon Ratchakhram, Chang Yai.

Außerdem gibt es neun „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO)
 Sanam Chai (Thai: ) bestehend aus den kompletten Tambon Sanam Chai, Ban Paeng.
 Bang Yi Tho (Thai: ) bestehend aus den kompletten Tambon Na Mai, Bang Yi Tho, Khae Tok, Chang Lek, Homok.
 Krachaeng (Thai: ) bestehend aus den kompletten Tambon Krachaeng, Chang Noi.
 Ban Klueng (Thai: ) bestehend aus den kompletten Tambon Khae Ok, Ban Klueng.
 Phai Phra (Thai: ) bestehend aus den kompletten Tambon Phai Phra, Kok Kaeo Burapha und Teilen des Tambon Ban Ko.
 Mai Tra (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Mai Tra.
 Ban Ma (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Ban Ma.
 Pho Taeng (Thai: ) bestehend aus den kompletten Tambon Pho Taeng, Chiang Rak Noi.
 Khok Chang (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Khok Chang.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Weitere Informationen zum Amphoe Bang Sai von amphoe.com (in Thai)

Bang Sai (1404)